Antonio Calà Ulloa – generale e saggista italiano
 Girolamo Calà Ulloa – generale, patriota e saggista italiano
 Pietro Calà Ulloa – magistrato, politico e saggista italiano